Willem I van Brederode (1226/30-1285) 
 Willem van Brederode (1380-1451)